ThreadWeaver est une bibliothèque de programmation développée pour KDE4 par Mirko Boehm qui permet aux développeurs de facilement tirer parti des processeurs multicœurs.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  KDE 4.x API Reference

Interface de programmation
KDE